Het ATP-toernooi van Londen 2007 (met de officiële naam The Artois Championships 2007) werd gespeeld van 11 juni tot 17 juni 2007. De wedstrijden werden gespeeld op de grasbanen van de Queen's Club in de Britse hoofdstad Londen. Het enkelspel werd gewonnen door de Amerikaan Andy Roddick. Hij won van de Fransman Nicolas Mahut in 3 sets: 4-6, 7-6 en 7-6.

Enkelspel

Geplaatste spelers 
De eerste 8 geplaatste spelers kregen een bye naar de tweede ronde. Tussen haakjes staat welke ronde de speler heeft behaald.

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Londen
ATP-toernooi van Londen